Серафи́мов (Серафимова) — русская фамилия, образованная от имени Серафим. 
Известные носители:
 Серафимов, Вадим Викторович (род. 1949) — советский и российский дипломат.
 Серафимов, Константин Борисович (род. 1953) — спасатель международного класса, спелеолог, автор художественных и документальных произведений о спелеологии и туризме.
 Серафимов, Сергей Саввич (1878—1939) — русский советский архитектор.

См. также